Jiří Dufek ist der Name folgender Personen:

*Jiří Dufek (Autor) (* 1950), tschechischer Drehbuchautor und Dramatiker
 Jiří Dufek (Badminton) (* 1963), tschechischer Badmintonspieler
 Jiří Dufek (Schachspieler) (* 1974), tschechischer Schachspieler